Barbados, land in het Caribisch gebied
Barbados (band), Zweedse dansband
Barbados (plantage), voormalige plantage in Suriname